David Osborne ou Dave Osborne peut faire référence à :

Patronymes 
 , homme politique américain, speaker de la Chambre des représentants du Kentucky;
  (1879–1954), joueur anglais de cricket;
 , auteur et consultant américain;
 David Osborne, pianiste américain;
 David Osborne, alias du romancier et nouvelliste américain Robert Silverberg.

Personnages 

 , un personnage créé et interprété par Bob Einstein

Voir aussi 

  (1893 - 1953), poète américain;
  (1916 - 2009), soldat et diplomate australien;
  (1921-1994), diplomate américain;
 , joueur professionnel de football américain;
 , personnage de fiction du soap opera , interprété par ;

Références